Бор-Форпостовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Волчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Бор-Форпост.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 939 человек, в том числе 444 мужчины и 495 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 893 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Бор-Форпост.

Примечания 

Муниципальные образования Волчихинского района
Сельские поселения Алтайского края